Colmenares („Bienenstöcke“) ist

ein Ortsname:
 Colmenares (Palencia), Ort im der Landschaft La Ojeda im Norden der Provinz Palencia, Kastilien, Spanien
 Colmenar, Stadt in der Provinz Málaga, Andalusien, Spanien
 Colmenar Viejo, Stadt im Norden der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 Colmenar de Oreja, Stadt im Südosten der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 Colmenar del Arroyo, Gemeinde im Westen der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien

ein Familienname:
 Ivian Lunasol Sarcos Colmenares (* 1989), venezolanische Schönheitskönigin, siehe Ivian Sarcos
 Jesús Tomás Zárraga Colmenares (* 1957), venezolanischer Priester, Bischof von San Carlos de Venezuela